Khorzhag (plaats), een plaats in het arrondissement Burang in de prefectuur Ngari in de Tibetaanse Autonome Regio
Khorzhag (klooster), een klooster in de plaats Khorzhag in Ngari